Il doppio del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robert Lindstedt e Alexander Peya che hanno battuto in finale Goran Dragicevic e Mirko Pehar 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Mark Merklein (semifinali)
 Robert Lindstedt /  Alexander Peya (Campioni)

 Juan-Pablo Brzezicki /  Oliver Marach (primo turno)
 Gilles Elseneer /  Wesley Moodie (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2005